Tempest (DC Comics), um personagem da DC Comics
Tempest (banda)
A Tempestade, texto de Shakespeare (orig: The Tempest)
Tempest (1928), filme de 1928, com John Barrymore
La tempesta, filme com Silvana Mangano distribuído internacionalmente como Tempest

Desambiguação